Die Liste enthält Künstler, die zwischen 1970 und 2018 bei den Internationalen Jazzwochen in Burghausen aufgetreten sind.

Einzelnachweise 

Kultur (Burghausen)
Burghausen
Jazz (Deutschland)